

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 16 podstawowych
 Rogowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Rogowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Lubicz
 Rogowo – wieś  w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Rogowo – część wsi Stróża w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Rogowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura
 Rogowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bulkowo
 Rogowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby
 Rogowo – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin
 Rogowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Choroszcz
 Rogowo – część wsi Barkowo w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Rogowo – kolonia w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice
 Rogowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk
 Rogowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłomłyn
 Rogowo – część wsi Tątławki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg
 Rogowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia
 Rogowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Białogard
 Rogowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Trzebiatów
 Rogowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe
 Rogowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard

Inne 
 Rogowo – dieriewnia w zachodniej Rosji, w sielsowiecie kostielcewskim rejonu kurczatowskiego w obwodzie kurskim
 Rogowo – garnizon wojskowy
 Rogowo – zlikwidowany przystanek gryfickiej kolei wąskotorowej w Rogowie, w województwie zachodniopomorskim
 Rogowo – nieczynna stacja Żnińskiej Kolei Powiatowej
 LKS Rogowo – pierwszoligowy klub hokeja na trawie

Zobacz też 
 Rogów
 Rogówko
 Rogowo-Folwark
 Rogowo-Kolonia
 Rogowo-Majątek
 Stare Rogowo